Deze pagina bevat een overzicht van diegenen die voorzitter van de Knesset (Hebreeuws: יושב ראש הכנסת - Yoshev Rosh HaKnesset) zijn geweest, het Israëlische éénkamerparlement.